Шахрашуб ( - «Приводящий(ая) в смятение весь город») — слово имеющее несколько значений. В современном языке используется как название для стихотворных произведений классического периода персидско-таджикской литературы. В исторический период слово использовалось также как имя собственное. Состоит из двух корней «шахр» - «город» и «ашуб» - «хаос». Второе слово так же упоминается в списках имён.
 Шахрашуб (поэзия)
 Шахрашуб (Эклид) — деревня в шахрестане Эклид (Иран).

Литература 
  
 Персидско-русский словарь.

Ссылки 
 

Иранские имена
Персидская поэзия